

93-тя гвардійська мотострілецька Харківська двічі Червонопрапорна орденів Суворова і Кутузова дивізія (в/ч 45261)
 93-тя мотострілецька Нижньодніпровська Червонопрапорна дивізія (в/ч 63570)